РКЗ — многозначный термин

 Ревдинский кирпичный завод
 Режевской кабельный завод
 Ржевский краностроительный завод
 Рязанский комбайновый завод
 Ростовский компрессорный завод